Герке або Ґерке — німецьке прізвище. В німецькій мові зустрічається кілька варіантів орфографії цього прізвища: Gerke, Gehrcke, Gehrke, Gehrcke, а також Gerken, Geerken та Goerke, Goehrke або Görke (три останні вимовляються як Ґьорке).

Персоналії 
 Август Герке (1790—1847) — німецький та український скрипаль і диригент
 Антон Герке — (1812—1870) — російський піаніст та музичний педагог
 Вольфганг Герке (*1944) — німецький економіст, банківський і біржевий експерт, президент «Баварського фінансового центру»
 Герке Петро Якович (1904—1985) — білоруський та латвійський радянський гістолог та ембріолог.
 Рудольф Герке (1884—1947) — німецький генерал часу Другої світової війни